La Prem'er-Liga 2011-2012 è stata la ventesima edizione della massima serie del campionato russo di calcio, la decima sotto l'attuale denominazione. La stagione è iniziata il 12 marzo 2011 e si è conclusa il 13 maggio 2012: per adattare il campionato russo alla maggior parte dei campionati UEFA, è stata la prima volta nella storia del calcio russo in cui la stagione è terminata in primavera. Lo  ha vinto il titolo per la terza volta, la seconda consecutiva. Capocannoniere del torneo è stato Seydou Doumbia, calciatore del , con 28 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Prem'er-Liga 2010 erano stati retrocessi l' e il , mentre dalla Pervyj divizion 2010 erano stati promossi il  e il .

Il 31 dicembre 2010 il Saturn annunciò che non avrebbe preso parte al campionato di Prem'er-Liga per la stagione 2011-2012 a causa di problemi finanziari. Il 25 gennaio 2011 il Saturn non venne ammesso al campionato e, al suo posto, venne ammesso il , quinto classificato nella Pervyj divizion 2010.

Formula 
Essendo una stagione di transizione della durata di 18 mesi, la formula della competizione è stata variata e divisa in due fasi. Nella prima fase le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. Al termine della prima fase, le prime otto classificate sono state ammesse a una poule per il titolo, mentre le altre otto sono state ammesse a una poule per stabilire le retrocessioni. Nella poule per il titolo la prima classificata era designata campione di Russia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2012-2013. La seconda classificata veniva ammessa ai play-off della UEFA Champions League. Le squadre terza, quarta e quinta classificate venivano ammessa in UEFA Europa League 2012-2013, assieme alla vincitrice della Coppa di Russia. Nella poule per la salvezza le ultime due classificate erano retrocesse in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi, mentre tredicesima e quattordicesima affrontavano terza e quarta di PFN Ligi in play-off promozione/retrocessione.

Avvenimenti 
La partita tra  e , conclusasi 1-1 sul campo, è stata tramutata in una sconfitta per 3-0 a tavolino allo Zenit poiché fra titolari e panchinari non aveva alcun giocatore nato dopo il 1º gennaio 1990, violando quindi una norma prevista dalla federazione russa.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesse alla poule per il titolo.
      Ammessa alla poule per la salvezza.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule per il titolo

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013.
      Ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2012-2013.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule salvezza

Classifica finale 

Legenda:
 Ammesse ai play-off promozione/retrocessione.
      Retrocesse in PFN Ligi 2012-2013.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi promozione-retrocessione

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Kubok Rossii 2011-2012
 Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012